Болотная черепаха — основная часть названия ряда таксонов пресмыкающихся:
  — родовое название двух видов пресмыкающихся из семейства американских пресноводных черепах (Emydidae).
  — единственный вид рода Emydoidea, обитает на северо-востоке США и юго-востоке Канады.
  — обитает в южной, восточной и центральной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, до западной Туркмении и западного Казахстана на востоке и на северо-западе Африки.
  — из рода американских пресноводных черепах, эндемик восточной части США.